Séverin Aylies est un homme politique français né le  à Auch (Gers) et décédé le  à Paris .

Avocat à Paris, il est substitut au tribunal de la Seine en 1830, puis conseiller à la Cour d'Appel de Paris. Il est député de l'Orne de 1842 à 1846, siégeant dans l'opposition, siégeant avec le groupe des constitutionnels. Il est député du Gers de 1848 à 1849, siégeant à droite. En 1852, il est conseiller à la Cour de Cassation. Il retrouve un siège de député du Gers de 1869 à 1870, soutenant le Second Empire.

Liens externes 

 Base Léonore

Naissance en février 1798
Naissance à Auch
Député de l'Orne
Député de la Monarchie de Juillet
Député du Gers
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Député du Second Empire
Officier de la Légion d'honneur
Décès en janvier 1875
Décès dans le 8e arrondissement de Paris
Décès à 76 ans